

Patronymes 
Yoshioka est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Yoshioka Yayoi (1871-1959), médecin et féministe japonaise ;
 Takayoshi Yoshioka (1909-1984), athlète japonais, spécialiste du sprint ;
 Senzō Yoshioka (1916-2005), photographe japonais ;
 Takao Yoshioka (1962-), écrivain, journaliste, et scénariste japonais ;
 Tokujin Yoshioka (1967-), designer japonais ;
 Hidetaka Yoshioka (1970-), acteur japonais, connu pour sa carrière passée d'enfant-acteur ;
 Kazuya Yoshioka (1978-), sauteur à ski japonais ;
 Seiki Yoshioka (1988-), catcheur japonais connu pour ses matchs à la Wrestle-1 ;
 Miho Yoshioka (1990-), skipper japonaise.

Toponymes 
 Yoshioka, bourg situé dans la préfecture de Gunma, au Japon

Patronyme japonais